Fire and Fury ist die Kurzform der Titel folgender Bücher:

 Fire and Fury: Inside the Trump White House (Michael Wolff, 2018)
 Fire and Fury: the Allied Bombing of Germany 1942–1945 (2008), siehe Randall Hansen